Пламен Николов може да се отнася за:
 Пламен Николов (р. 1957) – български футболист, защитник, „Спартак“ (Плевен), „Левски“ (София) и др.;
 Пламен Николов (р. 1958), български политик;
 Пламен Николов (р. 1961) – български футболист, вратар, „Локомотив“ (София), „Левски“ (София), „Септември“ и др.;
 Пламен Николов (р. 1977) – български политик, философ и преводач;
 Пламен Николов (р. 1985) – български футболист, защитник на „Спартак“ (Плевен) и „Литекс“;
 Пламен Николов (р. 1986) – български режисьор, художник и аниматор.